Come Fly with Me (álbum de Michael Bublé), gravada por Michael Bublé
Come Fly with Me (canção), gravada por Frank Sinatra
Come Fly with Me (filme), com Dolores Hart e Hugh O'Brian
Come Fly with Me (Modern Family), episódio

Desambiguação